Syntetika může znamenat:
 Syntetická vlákna v textilním průmyslu
 Syntetické hedvábí z těchto vláken
 Syntetický olej, mazivo
 Syntetická droga na rozdíl od drog vyrobených z rostlin